Evroliga (uradno , poznana kot Turkish Airlines EuroLeague zaradi glavnega sponzorja) je najpomembnejša profesionalna košarkarska liga, v kateri nastopajo najboljše ekipe iz do 18 različnih evropskih držav, članic FIBA Evropa. Leta 2000 je nastala pod okriljem organizacije ULEB. V preteklosti se je tekmovanje imenovalo tudi Pokal evropskih prvakov (1957-1990) in Evropska liga (1991-1995).

Zgodovina

Imena tekmovanja
Pod okriljem FIBE: (1958–2001)
FIBA Pokal evropskih prvakov: (1958–1991)
FIBA Evropska liga: (1991–1996)
FIBA EvroLiga: (1996–2000)
FIBA SuproLiga: (2000–2001)
Pod okriljem Euroleague Basketball: (2000–danes)
Evroliga: (2000–2016)
EvroLiga: (2016–danes)

V sezoni 2000/01 sta bili dve ločeni tekmovanji. SuproLiga, ki jo je organizirala FIBA in Evroliga, ki jo je organizirala Eurolegaue Basketball.

Sponzorsko ime lige
Dne 26. julija 2010, sta se Turkish Airlines in Euroleague Basketball dogovorila o 15 milijonov € vrednem sponzorstvu. Sodelovanje se je začelo v sezoni 2010/11 in se bo uradno imenovalo Turkish Airlines Euroleague Basketball. Prav tako se bo podobno imenoval zaključni turnir štirih najboljših ekip, in sicer Turkish Airlines Euroleague Final Four. Partnerstvo bo trajalo pet let, z možnostjo podaljšanja za dodatnih pet let. Dne 23. oktobra 2013, sta se Turkish Airlines in Euroleague Basketball ponovno dogovorila, da svoje partnerstvo razširita do leta 2020.

Format tekmovanja

Kvalifikacije

Ekipe z A licenco

Ekipe, ki so izgubele A licenco
  Lottomatica Roma
  Asseco Prokom
  Montepaschi Siena
  Unicaja

Trenutne ekipe
To so ekipe, ki bodo tekmovale v sezoni 2016/17.

Zmagovalci in rezultati

Pokal evropskih prvakov

Evropska liga

Evroliga

Naslovi po klubih

Naslovi po državah

Rekordi

Statistika

Sponzorji
Turkish Airlines
Bwin
Intersport
Efes
Spalding
sportingbet.gr

Reference

Zunanje povezave
 Uradna stran
 EuroLeague's Youtube kanal

Košarkarska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1957